Blaise (Ardennes), voormalige gemeente, nu deel van de gemeente Vouziers
Blaise (Haute-Marne), voormalige gemeente, nu deel van Colombey les Deux Églises
Blaise-sous-Arzillières, een gemeente in het Franse departement Marne